Waldeyer-Hartz ist der Familienname folgender Personen:

 Hugo von Waldeyer-Hartz (1876–1942), deutscher Marineoffizier und Schriftsteller, Sohn von Heinrich Wilhelm Waldeyer
 Wilhelm von Waldeyer-Hartz (1836–1921), deutscher Anatom

Siehe auch:
 Waldeyer